Восьмиканальна акустико-емісійна система відбору, реєстрації та обробки сигналів акустичної емісії (АЕ) призначена для використання у галузі неруйнівного контролю матеріалів, виробів та конструкцій різної форми та функціонального призначення. Побудована з широким використанням SMD–елементів та адаптована для роботи з операційними системами сімейства Windows. У спеціально розробленому програмному забезпеченні реалізовані функції для обробки вхідних даних, їх візуального відображення, визначення координат дефектів та збереження отриманих результатів у пам'яті комп'ютера. Вище перераховані властивості, а також висока швидкість обміну даними між АЕ-системою і персональним комп'ютером (12 Mbit/s), що забезпечує можливість роботи в режимі реального часу, та ефективне програмне забезпечення дозволяють конкурувати з розробками знаних світових виробників, таких як PAC, Vallen Systeme, Интерюнис тощо.

Новизна та основні переваги 

 автономне живлення дозволяє використовувати АЕ-систему в місцях, де обмежене або відсутнє мережеве енергопостачання;
 чутливість до переміщення поверхні контролю 10−14…10−12 м;
  можливості програмного управління вимірюваннями: вибір кількості робочих каналів, вибір часу тривалості виборки тощо.
 похибка визначення координат джерела АЕ у залежності від умов тестування об'єкта контролю не перевищує 10 %;
 простий і зрозумілий інтерфейс програмного забезпечення та зручна довідкова система дозволяють користувачу швидко засвоїти навички роботи з АЕ-системою;
 габаритні розміри 370x256x30 мм, вага — 2,1 кг;
 компактність і вдале конструкційне виконання сприяє простому та зручному транспортуванню;

Галузі застосування 
АЕ-система може використовуватися для моніторингу та технічної діагностики об'єктів довготривалої експлуатації: — мостів; — резервуарів, ємностей високого тиску; — трубопроводів; — елементів мостових, козлових та баштових кранів; — портових підйомно-транспортних механізмів; — інших вузлів та механізмів.

А також в лабораторних умовах для досліджень конструкційних матеріалів: — статичної та циклічної тріщиностійкості; — повзучості, пластичного деформування; — зародження та розвитку холодних і гарячих тріщин під час зварювання; — нижнього порогового значення коефіцієнта інтенсивності напружень за водневого і корозійного розтріскування матеріалів; — дослідження композитів тощо.

Впровадження 
За останні 5 років розроблену акустико-емісійну систему SKOP-8 для технічного діагностування та неруйнівного контролю впроваджено в наступних підприємствах: Укравтодор, а також НДІ Держдор ім. Шульгіна (м. Київ, мости та автодороги державного значення);

 «Західдніпрошлях» (Львівська філія «Укрдніпродор») (м. Львів);
 Спеціалізований експертно-технічний центр «Діалаб»(м. Одеса);
 ЗАТ нафтопровід «Дружба».
 «Пасажирське вагонне депо Ковель» (м. Ковель);
 ТзОВ «Технолюкс» (м. Львів);
 ТзОВ Науково-виробниче підприємство «Тріада» (м. Пустомити);
 ТзОВ «Видавництво Мс» (м. Львів), Економічний ефект становив 50-120 тис. грн.

Стадія розробки 
Виготовлено і проведено випробування Приладу для технічного діагностування SKOP-8 на низці діючих об'єктів, відлагоджено його програмне забезпечення, пройдено метрологічну атестацію.

Розробник: д.т. н., проф. Скальський Валентин Романович

Джерела 
http://www.ipm.lviv.ua/rozrobky.php?&id=r1